Мерченаско () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1265 человек (2008 г.), плотность населения составляет 105 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0125.

Покровительницей коммуны почитается святая равноапостольная Мария Магдалина, празднование 22 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mercenasco.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики